Buraas ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Petter Buraas (* 1975), norwegischer Skirennläufer
 Lars Buraas (* 1995), norwegischer Nordischer Kombinierer